Menka peut désigner :
 Menka, une reine dans l'Égypte antique,
 Menka, un vizir supposé du pharaon Ninetjer,
 Menka, un village du Cameroun dans la commune de Santa,
 le menka, une langue des Grassfields.